Вакуленчук:

 Вакуленчук, Григорий Никитич (1877—1905) — участник революционного движения на Черноморском флоте, один из организаторов «Севастопольской матросской централки».
 Вакуленчук — посёлок городского типа в Чудновском районе Житомирской области Украины.